Een vastgoedaandeel is een eigendomstitel van een bedrijf actief in de vastgoedsector. De bezitters van de vastgoedaandelen van een bedrijf worden samen de aandeelhouders genoemd, en zijn dus gezamenlijk eigenaars van het bedrijf. Vastgoedaandelen hebben doorgaans geen vervaldatum, het gaat meestal om permanente terbeschikkingstelling van het geïnvesteerde kapitaal.

Zie ook
 Beleggen van A tot Z

Vastgoed
Beleggen